Eredità – istituto giuridico relativo alla successione patrimoniale 
Eredità – libro di Lilli Gruber del 2012
Batman: Eredità – saga a fumetti della DC Comics
DC Universe: Eredità – miniserie a fumetti della DC Comics
Lanterna Verde: Eredità – graphic novel della DC Comics
L'Eredità – telequiz in onda su Rai1

Pagine correlate 
L'eredità